Monot ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Monot, Jr. (* 1975), deutscher Schauspieler, Filmproduzent und Kolumnist
 Bernard Monot (* 1952), französischer Politiker
 Louise Monot (* 1981), französische Schauspielerin
 Yves Monot (* 1944), französischer Ordensgeistlicher, Bischof von Ouésso, Republik Kongo

Siehe auch:
 Monod
 Mono